Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hamburg European Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. Juli 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Hamburg